669 км, 669-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 669 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога. Код 673377.
 669 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Западная железная дорога. Код 324027.